Grande Fratello, personaggio del romanzo 1984 di George Orwell
 Big Brother Recordings, etichetta discografica
 Big Brother, programma televisivo ideato dall'azienda olandese Endemol ed esportato in vari paesi (per la versione in italiano vedi Grande Fratello (programma televisivo))

Film
 Big Brother – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
 Fratello maggiore (Big Brother) – film del 1923, diretto da Allan Dwan
 Big Brother – film indiano del 2007